Karauli ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Karauli
 ein Distrikt in Indien, siehe Karauli (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Karauli (Staat)